Giorgio Saviane (1916-2000) – scrittore italiano
Marco Saviane (1890-...) – calciatore italiano
Paolo Saviane (1962-2021) – politico italiano
Sergio Saviane (1923-2001) – scrittore e giornalista italiano

Pagine correlate
 Saviano (disambigua)